Агищев, Владимир Афанасьевич (1860—?) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Агищев, Даниил Степанович (? — 1847) — генерал-майор флота